Нино Шуртер (, род. ) — швейцарский профессиональный маунтинбайкер и шоссейный велогонщик. Олимпийский чемпион Олимпийских игр 2016 года, Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в маунтинбайковой дисциплине кросс-кантри.
Многократный победитель и призёр чемпионатов Европы и мира в различных возрастных группах в индивидуальных соревнованиях и эстафетах по маунтинбайку. Трёхкратный победитель общего зачёта кубка мира по маунтинбайку.

Биография 
В 2014 году подписал контракт с профессиональной австралийской шоссейной велокомандой , за которую дебютировал в Туре Романдии.

Женат на Нине Кэндриан. У пары есть дочь Лиза София Шуртер (03.10.2015).

Победы

Маунтинбайк

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Велогонщики Швейцарии
Олимпийские чемпионы по маунтинбайку
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европейских игр по велоспорту